Перегонцев — фамилия. Известные носители:

 Перегонцев, Владимир Семёнович (род. 1949) — советский футболист.
 Перегонцев, Иван Вячеславович (в схиме Власий; 1934—2021) — духовник Пафнутьево-Боровского монастыря, схиархимандрит.